La saison 2014-2015 d'Eredivisie est la  de la première division néerlandaise. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs néerlandais en une série de trente-quatre journées.

Lors de cette saison, l'Ajax Amsterdam défend son titre face à 17 autres équipes dont 3 promues de Eerste Divisie.

À l'issue du championnat, les équipes classées de 4 à 7 s'affrontent dans un tournoi (le  contre le  et le  contre le  en demi-finale, puis finale). Le vainqueur se qualifie pour le  préliminaire de la Ligue Europa.

Participants 
Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|-bgcolor=
|bgcolor=|17||align=left|Go Ahead Eagles||27||34||style="border-right-style:hidden"|7||style="border-right-style:hidden"|6||21||style="border-right-style:hidden"|29||style="border-right-style:hidden"|59||-30

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Playoffs

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le  de la Ligue Europa 2015-2016.

Relégation 
Dix équipes s'affrontent pour deux places en Eredivisie : les  et  d'Eredivisie et huit autres équipes issues de Eerste Divisie.

Les vainqueurs, Roda JC Kerkrade et De Graafschap, respectivement  et  de Eerste Divisie, sont promus en première division pour la saison suivante.

Notes et références 

2014-2015
Championnat Pays-Bas Football 2014-2015 D1
Championnat Pays-Bas Football 2014-2015 D1
Pays-Bas M1
Football M1